

Toponymes 

Tani, une commune du département de Kassoum au Burkina Faso ;
Tani, une commune du département de Yé au Burkina Faso ;
 Moho Tani : île de l'archipel des Marquises, en Polynésie française

Patronyme 

 Daniel M. Tani : astronaute américain
 Ryoko Tani : judokate japonaise
 Maame Harris Tani (vers 1870-1880 - 1958) : figure religieuse ghanéenne
 Noël Tani : écrivain français
 Rafik Kazi-Tani : homme d'affaires algérien

Autres 
 Bataille d'Ichi-no-Tani : Bataille du Japon
 Les langues tani, un groupe de langues tibéto-birmanes